Damjan Daničić – calciatore serbo, difensore
 Đuro Daničić – filologo serbo
 Goran Daničić – attore serbo
 Patricia Daničić – ex giocatrice di pallavolo croata